O Liga Regional (ou Insular) da Brava de 2014-15 foi a epoca de Associação Regional de Futebol da Brava (ARFB), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi sete.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Brava conqustou o segundo título e jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2015.  Todos os jogos jogar em estádio Aquiles de Oliveira em Nova Sintra.

Clubes
 Académica
 Benfica
 Corôa
 Juventude da Furna
 Morabeza
 Nô Pintcha
 Sporting Brava

Resumo da Temporada
A edição 2014-15 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Sporting Clube da Brava.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória::  Juventude 12-1 Corôa (5 de abril)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
 

Temporadas da Liga Insular da Brava